Пачо:
  — город в Колумбии, департамент Кундинамарка.
 Пачо, Вильям (род. 2001) — эквадорский футболист.